Jørgen Hansen (né en 1931), footballeur danois
 Jørgen Hansen, skieur norvégien
 Jørgen Hansen (né en 1942), cycliste danois
 Svend Jørgen Hansen (né en 1922), footballeur danois
 Jørgen Wagner Hansen (né en 1925), footballeur danois
 Jens Jørgen Hansen (né en 1939), footballeur danois
 (1890-1953), rameur danois
  (né en 1943), boxeur danoi
 , joueur de badminton danois
  (1911–1991), joueur de hockey danois
 Jørgen Hansen Koch (1787-1860), architecte danois